

Persone
 Catherine Collard (1947-1993) – pianista francese
 Cyril Collard (1957-1993) – scrittore, regista, attore e compositore francese
 Emmanuel Collard (1971) – pilota automobilistico francese
 Gilbert Collard (1948) – scrittore, avvocato e politico francese
 Jean-Philippe Collard (1948) – pianista francese
 Léo Collard (1942-1981) – politico belga
 Pierre-Paul Royer-Collard (1763-1845) – politico e filosofo francese

Videogiochi
 Nicole Collard –  protagonista femminile della serie di videogiochi Broken Sword